Ороно имеет несколько значений:

 Ороно — город в штате Миннесота (США).
 Ороно — город в штате Мэн (США).
 Ороно — озеро в Себежском районе Псковской области.